Георга́кис () — греческие фамилия и имя.

Фамилия 
 Георгакис, Иоаннис
 Георгакис, Костас
 Георгакис, Христос

Имя 
 Капсокаливас, Георгакис
 Олимпиос, Георгакис

См. также 
 Георгиу